Heptagenia är ett släkte av dagsländor. Heptagenia ingår i familjen forsdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Forsdagsländor
Heptagenia